Gastroboletus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1926 року.

Класифікація 
До роду Gastroboletus відносять 20 видів:

Примітки 

Роди грибів
Болетові